

Сейль-Бадіра — острів в архіпелазі Дахлак, розташований на захід від острова Умм-Алі
 Сейль-Бадіра — острів в архіпелазі Дахлак, розташований на північ від острова Харат